

Pessoas
José Cândido da Silva, escritor alagoano
José Cândido da Silva, político catarinense
José Cândido da Silva Muricy, militar paranaense
José Cândido da Silveira Avelar, historiador açoriano
José Cândido de Andrade Muricy, escritor paranaense
José Candido de Mello Mattos Sobrinho (Candinho (compositor))
José Cândido de Carvalho, escritor fluminense
José Cândido de Lacerda Coutinho, político catarinense
José Cândido Ferraz, político piauiense
José Cândido Gomes, jornalista gaúcho
José Cândido Sotto Maior (Candinho), ex-futebolista paulista
José de Souza Cândido, político paulista

Lugares
Avenida José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte
Estádio José Cândido dos Santos Virote, no Mato Grosso do Sul
Estação José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte

Desambiguações de antropônimos